Мохамед Бамба (; род. 12 мая 1998 года) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс». До прихода в НБА играл за баскетбольную команду Техасского университета «Техас Лонгхорнс». Был выбран «Мэджик» на драфте НБА 2018 года под общим 6 номером.

Техасский университет 
По окончании старшей школы Бамба считался одним из лучших баскетболистов в своём выпуске. Многие университеты предложили ему спортивную стипендию, однако основными претендентами на молодого баскетболиста считались — Кентукки, Дьюк, Техас и Мичиган. В итоге, Мохаммед выбрал Техасский университет в Остине. Ещё до начала студенческого баскетбольного сезона сводный брат Мохамеда Ибрагим Джонсон выложил 22-минутное видео в Facebook Live, в котором рассказал, как представители Мичигана в обход правил предлагали его брату различные вознаграждения в обмен на его поступление к ним, а Мохамед передавал эту информацию в NCAA.

Бамба дебютировал за свою новую команду 10 ноября 2017 года в игре против Нортвестерн Стэйт, в которой набрал 15 очков, сделал 8 подборов и помог одержать убедительную победу над соперником. 20 декабря он установил свой персональный рекорд результативности, набрав в матче против Канзаса 22 очка и сделав 15 подборов. Вскоре он ещё несколько раз улучшал своё достижение и, в итоге, лучшим матчем сезона для него стала игра против Оле Мисс, в которой он набрал 25 очков и сделал 15 подборов. По итогам сезона он был включён в сборную новичков и сборную защиты конференции Big 12.

По итогам чемпионата его команда квалифицировалась в турнир NCAA, где проиграла Неваде. После этого поражения Бамба решил отказаться от дальнейшего обучения и выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

Профессиональная карьера 
Еще до начала драфта НБА Бамба отказался от тренировок с «Мемфис Гриззлис» и заявил, что не хочет, чтобы они выбрали его. На драфте НБА 2018 года он был выбран в первом раунде под общим 6 номером клубом «Орландо Мэджик». 3 июля 2018 года он подписал официальный контракт с командой. 1 октября 2018 года он сыграл свой первый предсезонный матч в составе «Мэджик», а уже 17 октября дебютировал в НБА. В его первом матче Орландо сумели обыграть «Майами Хит», а сам Мохамед набрал 13 очков, сделал 7 подборов и 2 блок-шота.

9 февраля 2023 года Бамба был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках сделки с участием «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс».

Характеристики игрока 
Во время Комбайна НБА 2018 года рост Бамбы составил 216 см, а его размах рук — 239 см, таким образом он установил рекорд НБА по этому показателю, опередив предыдущего рекордсмена Руди Гобера из «Юты Джаз». Он также обладает большой подвижностью, пробежав на тренировке 3/4 игровой площадки за 3,04 секунды, что лучше, чем большинство игроков НБА.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Texas Longhorns bio

Родившиеся в Нью-Йорке
Баскетболисты США
Игроки «Техас Лонгхорнс» (баскетбол)
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»